Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Томаса Мустера резултатом 6:3, 6:4.

Носиоци 

  'Пит Сампрас (победник)
  Мајкл Ченг (полуфинале)
  Горан Иванишевић (треће коло)
  Алекс Коређа (треће коло)
  Томас Мустер (финале)
  Серђи Бругера (четвртфинале)
  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Томас Енквист (друго коло)
|
  Марсело Риос ''(треће коло) 
  Густаво Киртен ''(четвртфинале) 
  Марк Филипусис ''(прво коло) 
  Рихард Крајичек ''(друго коло) 
  Петр Корда ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(полуфинале) 
  Тим Хенман ''(прво коло) 
  Патрик Рафтер ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту www.atptennis.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1997.